

Cinema 
 Piovuto dal cielo – film italiano del 1953 con Memmo Carotenuto e Renato Rascel
 Piovuto dal cielo (Danny Deckchair) – film australiano del 2003 con Rhys Ifans e Miranda Otto

Televisione 
 Piovuto dal cielo (It Came from the Sky) – film TV canadese del 1999 con Kevin Zegers
 Piovuto dal cielo – miniserie TV italiana del 2000 con Lino Banfi e Stefania Sandrelli